DMD:
 Digital Multilayer Disk (цифровой многослойный диск) — оптический диск на базе трёхмерной технологии с использованием красного лазера. Ёмкость от 22 Гб.
 Digital Micromirror Device — цифровое микрозеркальное устройство, матрица из микроскопических зеркал на полупроводниковом чипе. Применяется для создания изображения в DLP-проекторах.
 Digital Mars D — компилятор языка программирования D от компании Digital Mars.
 Daemon managing daemons — система инициализации Guix System Distribution.
Duchenne muscular dystrophy — Миодистрофия Дюшенна.